Топонимы со сходными названиями, Минданао:
 Минданао — море в Тихом океане
 Минданао — течение в Тихом океане
 Минданао — остров в Филиппинском архипелаге
 Минданао — островная группа в южной части Филиппинского архипелага, включающая в себя острова: Минданао, Басилан и другие.
 Минданао — река на одноимённом острове